Deutsche Besetzung steht für:

 Besetzung Belgiens im Ersten Weltkrieg
 Besetzung folgender Länder durch Truppen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg:
 Bulgarien
 Dänemark
 Lettland
 Frankreich
 Griechenland
 Italien
 Kanalinsel Jersey
 Jugoslawien
 Lettland
 Litauen
 Niederlande
 Norwegen
 Polen
 Rumänien
 Slowakei
 Ukraine
 Ungarn
 Weißrussland

Siehe auch 
 Afrikafeldzug (Teile von Libyen, Ägypten und Tunesien)
 Zerschlagung der Tschechoslowakei → Protektorat Böhmen und Mähren
 Fall Achse (Besetzung von Teilen Italiens nach der Verhaftung Mussolinis 1943)
 Chronologie des Zweiten Weltkrieges

Deutsche Geschichte (20. Jahrhundert)